Ажи́ев — фамилия. Известные носители:
 Ажиев, Анзор Магомедович (1990) — проживающий в Польше чеченский боец смешанных единоборств;
 Ажиев, Мансур Магомедович — проживающий в Польше чеченский боец смешанных единоборств;
 Ажиев, Рустам Магомедович (1981) — чеченский полевой командир, лидер чеченской группировки «Аджнад аль-Кавказ»;
 Ажиев, Уки Ажиевич (1924—2015) — советский и казахстанский художник.